Selena () — дебютный студийный альбом американской певицы Селены, выпущенный 17 октября 1989 года на лейбле EMI Latin; является её первым альбомом, выпущенным на крупном лейбле.

Selena достиг седьмого места в американском чарте Billboard Regional Mexican Albums. Альбом помог Селене победить в номинациях «Певица года» и «Эстрадная артистка года» на Tejano Music Awards (1990).

Музыкальным продюсером и основным автором песен выступил брат Селены, А. Б. Кинтанилья III. Песню «My Love» певица написала сама. «Sukiyaki» была переведена с японского на испанский её отцом и менеджером Эйбрахамом Кинтанилья младшим и членом группы Selena y Los Dinos Питом Астудильо.

Список композиций

Над альбомом работали 
 Селена — вокал
 Пит Астудильо — бэк-вокал
 Рики Вела — клавишные
 Хосе «Pepe» Охеда — клавишные
 Сюзетт Кинтанилья — ударные
 Рохер Гарсия — гитара
 А. Б. Кинтанилья III — бас-гитара, бэк-вокал, музыкальный продюсер, автор песен, аранжировка
 Мэнни Родригес Герра — звукорежиссёр
 Брайан «Red» Мур — сопродюсер
 Лизетт Лоренсо — дизайнер

Чарты

Недельные чарты

Примечания 

Альбомы Селены
Латиноамериканские альбомы
Альбомы на испанском языке
Дебютные альбомы 1989 года